

Lieux

Bollingen, localité de la commune de Dornstadt dans le Bade-Wurtemberg. 
 Bollingen, localité de la ville de Saterland en Basse-Saxe.

Bollingen, nom allemand de la commune de Boulange au Moyen Âge et pendant l'annexion.

Bollingen, localité de Rapperswil-Jona dans le canton de Saint-Gall. Qui comprend la tour de Bollingen.

Divers 
 Bollingen Foundation, une fondation éducative créée en 1945.
 Bollingen Prize, un prix décerné par la librairie Beinecke à l'université Yale.
 Bollingen Series, une série de livres publiée par Princeton University Press.

Voir aussi 
 Bollinger
 Bolling

Homonymie de toponyme